Бори́с Васи́льевич Ма́рков (род. 1 июля 1946, Вологодская область) — советский и российский , специалист в области философской и культурной антропологии, методологии и теории познания. Заведующий кафедрой философской антропологии Института философии СПбГУ. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
В 1971 году окончил философский факультет, а в 1974 году — аспирантуру Ленинградского государственного университета. Преподаёт с 1974 года.

В 1974 году под научным руководством доктора философских наук, профессора М. С. Козловой защитил диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Методы оценки познавательного значения научных гипотез: (Гносеологический анализ)» (специальность 09.00.01 — «диалектический и исторический материализм»).

В 1987 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Проблема обоснования и проверяемости теоретического знания» (специальность 09.00.01 — «диалектический и исторический материализм»).

В 1989 году присвоено учёное звание профессора.

Профессор и заведующий кафедрой онтологии и теории познания (1989—1994), философской антропологии (с 1993 года) философского факультета СПбГУ.

Член редакционной коллегии «Журнала Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки».

Автор более 200 статей и четырех монографий.

Область интересов: онтология, философия языка, философская антропология. Автор более 200 статей и семи монографий.

Научная деятельность 
В своих первых научных работах и курсах лекций Борис Марков занимался вопросами методологии науки и теории познания. Сочетая разнообразные критерии оценки познавательного значения им была предложена действенная семиотическая модель проверяемости научного познания. В последующие годы интересуясь историей науки Марков осуществил, социокультурными нормами рациональности, дополнение списка логико-эпистемологических критериев. В 1990 году опираясь на методы герменевтики, психоанализа или феноменологии он начал изучать историю соотношения человеческой телесности и духовности. В дальнейшем увлечение историей развития цивилизации нашло своё отражение в исследовании структур повседневности. Им было выяснено, что антропогенное воздействие архитектуры, власти, дисциплинарных пространств, массового искусства, социальных институтов, техники и труда на повседневность осуществляется иначе, чем в мире идей. Наряду с «пониманием» Марков также указал на прочие формы опыта признания «другого». В первую очередь на такие, как складывающаяся благодаря повторению привычка. В дальнейшем Марков перешёл к изучению техники самосознания и «заботы о себе», практикам коммуникации и понимания, рациональности и моральному сознанию, которые понимаются как способы повышения самодисциплины и самоконтроля человека, живущего в неком культурном пространстве. Современность, под которой Марков понимает «место истины», определяет им утрачивание человеком зависимости от «почвы и крови», как некая глобализация виртуальной реальности, имеющая транскультурную и транснациональную сущность и уже никак не направляются государством. И значительной является цена, которую человек платит за подобную «эмансипацию», поэтому философия обязана заниматься поиском новых форм противодействия впадения человека в животное состояние.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007).

Научные труды

Монографии 
 
 
 Сердце и разум: история и теория менталитета. СПб., 1995.
 История современной зарубежной философии. (В соавторстве.) СПб., 1995
 Наука и альтернативные формы знания. СПб., 1995.
 Очерки социальной антропологии. СПб., 1995.
 Стратегии ориентации в постсовременности. (В соавторстве.) СПб., 1996
 Философия и ориентирование человека в мире
 Ориентирование на краях порядков

Статьи 
 на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 на других языках

Семья 
Супруга — Ольга Юрьевна Маркова, доктор философских наук (1949 — 2016), преподавала в ЛЭТИ. 
Дочь — Татьяна Борисовна Маркова (род. 1972), доктор философских наук, заведующая сектором библиотековедения научно-исследовательского отдела библиографии и библиотековедения Библиотеки Российской академии наук.
Два внука.

Примечания

Ссылки 
 Марков Борис Васильевич
 
 Философия в России. Прошлое. Настоящее. Будущее (беседа с И. Д. Осиповым)

Антропологи России
Философские антропологи
Авторы учебников философии
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета